Бейсуотер () — станция лондонского метрополитена в административном округе Вестминстер. На станции останавливаются поезда линий Дистрикт и Кольцевой. Относится к первой тарифной зоне.

История станции 
Станция была открыта 1 октября 1868 года, ровно через пять лет после открытия первой линии лондонского метро Metropolitan Railway.

Станцию несколько раз переименовывали:
 Бейсуотер (Куинз-роуд)-энд-Вестборн Гроув (1923),
 Бейсуотер (Куинз-роуд) (1933) и
 Бейсуотер (Куинзвэй) (1946).

Иллюстрации

Примечания 

Станции Лондонского метрополитена
Станции метрополитена, построенные в 1868 году
Линия Дистрикт
Кольцевая линия Лондонского метрополитена